Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des britischen Sängers Ed Sheeran. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

Auszeichnungen nach Singles

Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen

Auszeichnungen nach Liedern

Auszeichnungen nach Musikstreamings

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Sheeran, Ed
Auszeichnungen fur Musikverkaufe